Keita Suzuki (Shizuoka, 8 de julho de 1981) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como meio campo, tendo jogado durante toda sua carreira no Urawa Red Diamonds.

Carreira 
Suzuki totalizou 15° temporadas com a camisa do Urawa Red Diamonds.

Seleção 
Keita Suzuki integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2007.

Títulos

Japão
Copa das Nações Afro-Ásia : 1
 2007

Clubes
Urawa Red Diamonds
J. League: 1 : 2006
Copa do Imperador: 2 : 2005, 2006
Copa da J. League: 1 2003
Liga dos Campeões da AFC: 1 2007
Super Copa do Japão: 1 : 2006

Individual
Futebolista Japonês do Ano: 1: 2007
J. League Best Eleven: 2 :2006, 2007

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007